Grasmere (Cumbria), een dorp in het Engelse graafschap Cumbria
 Grasmere (meer), een meer in het Engelse Lake District